El término SLM puede referirse a:

Por códigos de abreviación de nombre:
SLM Sistemas, Empresa latinoamericana de tecnología y computación en la Nube.
Fábrica de Locomotoras y Máquinas Suizas, un fabricante de locomotoras suizo.
Movimiento de Liberación de Sudán, asociación de milicianos implicada en el Conflicto de Darfur.
Street Lights Music, sello musical vigués especializado en música negra (principalmente Hip Hop).

Por códigos externos:
Aeropuerto de Salamanca, en su código internacional de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
Surinam Airways, en su código internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO).